Fox Life è un'emittente televisiva statunitense presente in più paesi.
Fox Life (Italia) è la versione italiana.
Fox Life (Baltico) è la versione per i Paesi baltici e della Comunità degli Stati Indipendenti.
Fox Life (Benelux) è la versione per il Benelux.
Fox Life (Bulgaria) è la versione bulgara.
Fox Life (Grecia) è la versione greca.
Fox Life (Lettonia) è la versione lettone.
Fox Life (Norvegia) è la versione norvegese.
Fox Life (Polonia) è la versione polacca.
Fox Life (Portogallo) è la versione portoghese.
Fox Life (Russia) è la versione russa.
Fox Life (Turchia) è la versione turca.
Fox Life (Serbia) è la versione serba.
Fox Life (Spagna) è la versione spagnola.